Скоп'є — місто, столиця Македонії.
 Скоп'є (футбольний клуб) — футбольний клуб із однойменного міста.
 Фортеця Скоп'є